Рандгрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рандгрен, Лив (более известна как Лив Та́йлер; род. 1977) — американская киноактриса и модель.
 Рандгрен, Тодд (род. 1948) — американский композитор, певец, автор песен и музыкальный продюсер.